Yab-Yum (beeltenis), symboliek uit het boeddhisme.
 Yab Yum (bordeel), Nederlands bordeel dat in 2008 werd gesloten en per september 2013 werd geopend als museum.
 Yab Yum (musical), Nederlandse musical over het bordeel Yab Yum.
 Yab-Yum (computerspel), Nederlands computerspel uit 1985.